Wheaton (Califòrnia), despoblat al Comtat de Lassen (Califòrnia)
 Wheaton (Illinois)
 Wheaton (Kansas)
 Wheaton (Minnesota)
 Wheaton (Missouri)
 Wheaton-Glenmont, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Wil Wheaton (Burbank, Califòrnia, 1972), actor nord-americà